Oak Grove est un nom de lieu très répandu aux États-Unis, où plus de 90 localités portent ce nom.

Alabama 
 Oak Grove (Alabama)

Arkansas 
 Oak Grove

Californie 
 
 
 
 Oak Grove, ancien nom d'El Sobrante (Californie)
 Oak Grove (comté de San Diego, Californie), site du relais d'Oak Grove Butterfield, à Warner Springs, et deuxième implantation du camp Wright

Géorgie

Illinois 
 Oak Grove (Illinois)

Kentucky 
 Oak Grove (Kentucky)

Louisiane 
 Oak Grove (Louisiane)

Minnesota 
 Oak Grove, ville.

Mississippi

Missouri 
 Oak Grove, une ville des comtés de Jackson et Lafayette.

Oklahoma

Oregon 
 Oak Grove (Oregon)

Texas 
 , une communauté non incorporée.
 Oak Grove (comté de Kaufman, Texas), une ville.

Wisconsin 
 
 
 Oak Grove (comté de Pierce, Wisconsin)

Références